Брякин — русская фамилия. Известные носители:
 Брякин, Михаил Иванович (1902—1985) — советский хирург.
 Брякин, Павел Константинович (1922—1960) — Герой Советского Союза.